Серизе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Серизе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн